PHJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Hunter (Australia)